EE Rui Barbosa  (Государственная школа Руи Барбоза) — государственная школа в городе Кампо-Гранде, основанная в 1970 году.

В 1970 г. были построены 3 комнаты для катехизации, миссионерской работы салезианцев, по просьбе родителей, уже работавших в общине. В октябре начались занятия по обучению грамоте. В 1971 году совместными усилиями сообщества было построено ещё 14 классных комнат. Строительные материалы были подарены обществом Кампу-Гранде, связанным с Салезианской миссией. Акции проводились с целью изыскания финансовых ресурсов для завершения работы. Поскольку СЕПГ доказывает необходимость создания и разрешения на работу приходской гимназии имени Павла VI, с 1 марта 1972 года между СЕПГ и Социальной работой Павла VI было подписано соглашение о создании Государственного колледжа Руи Барбоза. Это имя было выбрано в связи со смертью Руи Барбозы.

Примечания